Баньху́ () — китайский струнный смычковый инструмент, разновидность хуциня. Корпус из усечённой скорлупы кокосового ореха прикрыт тонкой деревянной декой. Длинная безладовая шейка оканчивается головкой с колками. Общая длина около 700 мм. Струн две, настраиваются в квинту (d2 – a1). Хроматический диапазон модернизированного инструмента — c1 — e4. Исполнитель нажимает на струны пальцами левой руки, не прижимая их при этом к шейке.

Традиционный баньху использовался преимущественно в качестве аккомпанирующего инструмента в северно-китайской музыкальной драме. В XX веке начал использоваться как оркестровый инструмент.

Смычковые музыкальные инструменты
Китайские музыкальные инструменты
Хордофоны